Ricochet (sport), een balsport vergelijkbaar met squash
 Ricochet (Marvel), een superheld van Marvel Comics
 Ricochet (Transformers), verschillende fictieve personages uit het Transformers-universum
 Ricochet (computerspel), een avonturenspel
 Ricochet (Tangerine Dream), het eerste live-album van de Duitse groep Tangerine Dream
 Ricochet (band), een Amerikaanse countryband
 Ricochet (worstelaar), een Amerikaans professioneel worstelaar
 Ricochet (Bay City Rollers), een rockalbum uit 1981
 Ricochet (Teresa Brewer), een populair lied
 Ricochet (documentaire), een documentaire over David Bowie uit 1984
 Ricochet (film), een crimethriller film uit 1991
 Ricochet (speeltechniek), een speeltechniek voor strijkinstrumenten
 Ricochet (Thunderbirds), een aflevering van de televisieserie Thunderbirds
 Ricochetschot, afketsen van een kogel: een militaire techniek tegen verdedigingswerken, maar ook onbedoeld effect bij het afschieten van een wapen
 Ricochet (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de serie Beverly Hills, 90210